Hatice Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Bayezid II
 Hatice Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Selim I
 Hatice Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed III
 Hatice Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Mehmed IV
Hatice Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed III
Hatice Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mustafa III.
Hatice Şükriye Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Yusuf Izzeddin e nipote del sultano Abdülaziz.
Hatice Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Murad V.